

NСписок